Батурово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Батурово — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Батурово — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Батурово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Батурово — посёлок в Кашинском районе Тульской области.
 Батурово — посёлок в Кимрском районе Тульской области.
 Батурово — деревня в Кашинском районе Тверской области.